Porto steht für:
 ein portugiesischer Wein, siehe Portwein
 das Entgelt für die Beförderung von Postsendungen, siehe Postsendung#Entgelte
 einen Film aus dem Jahr 2016, siehe Porto (Film)
 Porto (Schiff, 1894), portugiesisches Passagierschiff (1916–1925)
 Porto, portugiesisches Kreuzfahrtschiff (2013–2018), siehe Istra (Schiff, 1965)

Porto steht für folgende Orte:
 Porto, eine Stadt in Portugal
 Porto (Brasilien), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Piauí
 Porto (Castiglione del Lago), Ortsteil in Umbrien
 Porto (Korsika), ein Ort auf der Insel Korsika
 Porto (Zamora), eine Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien
 Portus Romae, moderner italienischer Name eines antiken Orts bei der Tibermündung
 Giglio Porto, ein Ort in der italienischen Gemeinde Isola del Giglio

Porto ist ein Namensteil von:
 Herculanus von Porto, Märtyrer und Heiliger

Porto ist der Familienname folgender Personen:
 Amaury Banhos Pôrto de Oliveira (* 1926), brasilianischer Diplomat
 António Carvalho de Silva Porto (1850–1893), portugiesischer Maler
 Baldassare Porto (1923–2013), italienischer Sprinter
 Georges de Porto-Riche (1849–1930), französischer Dramatiker und Romancier
 Guilherme Porto (* 1942), brasilianischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Sete Lagoas
 José Passos Porto (1923–2010), brasilianischer Politiker
 Luigi da Porto (1485–1529), italienischer Autor
 Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806–1879), brasilianischer Dichter und Maler
 Maria Lo Porto (* 1989), deutsche Laienschauspielerin
 Paulo Campos Porto (1889–19??), brasilianischer Botaniker
 Sebastián Porto (* 1978), argentinischer Motorradrennfahrer
 Severiano Mário Porto (1930–2020), brasilianischer Architekt

Siehe auch:
 Portus